W Polsce
 Kiczki Drugie
 Kiczki Pierwsze
 Kiczki – gromada

Linki zewnętrzne